Октябрьский —посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области, административный центр сельского поселения  Октябрьское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 38 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Дергачи.

История
Официальная дата основания 1954 год.

Население 
Постоянное население составляло 449 человек в 2002 году (казахи 48%, русские 34%) , 330 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Дергачёвского района (Саратовская область)